La Liga Distrital de Pisco pertenece al Departamento de Ica y fue fundada en 1923 siendo una de las ligas en su momento provinciales más antiguas del futbol peruano. Esta liga saca al campeón y subcampeón distrital para compita en la etapa provincial para que represente a la provincia.

Equipos participantes 2023 

 Alianza Pisco
 Deportivo Boquense
 Deportivo La Favela
 Deportivo Leticia
 Deportivo Municipal
 Jorge Chávez
 Juventud Policial 

 Juventud Santa Rosa
 Manuel Gonzales Prada
 Manuel Pardo
 Sparta
 Sport Bolognesi
 Universitario

Campeones

Referencias

Enlaces externos 

Pisco (ciudad)
Deporte del departamento de Ica
Pisco